Bürdenbach ist ein geographischer Name im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz:

 Bürdenbach, Ortsgemeinde
 Bürdenbach, Oberlaufname bis nach Obersteinebach des Lahrbach (Wied, Oberlahr), linker Zufluss der Wied bei Am Lahrbach, Ortsgemeinde Oberlahr
 Bürdenbach (Güllesheimer Bach), linker Zufluss des Güllesheimer Bachs (zum Lahrbach (Wied, Oberlahr)) bei Bürdenbach

Siehe auch:
 Burtenbach